Bade – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Bade – città del Burkina Faso
 Bade – distretto di Taiwan